Alternée ou alterné se retrouve dans les termes :
 forme alternée, en algèbre linéaire ;
 groupe alterné, en théorie des groupes.